Jean-François Verplancke de Diepenhede (1842-1907), Belgisch edelman en genealoog
Daniel Verplancke (1948-), Belgisch wielrenner
Klaas Verplancke (1964-), Belgisch auteur en illustrator

Ook:
Jan Verplancke, een personage